

Toponymes 
 Tayac est une commune française, située dans le département de la Gironde et la région Nouvelle-Aquitaine.
 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil est une commune française, située dans le département de la Dordogne et la région Nouvelle-Aquitaine. 

Homonymie de toponyme